El Torneig d'Atlanta 2012, oficialment conegut com a BB&T Atlanta Open 2012, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de juliol de 2012 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

El tennista local Andy Roddick va aconseguir el segon títol de la temporada i el tercer en aquest torneig, tot i que les edicions de 2003 i 2004 que havia guanyat es van disputar a Indianapolis.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012